Seondeok di Silla potrebbe riferirsi a:

Persone 
 Regina Seondeok di Silla, che regnò dal 632 al 647
 Re Seondeok di Silla, che regnò dal 780 al 785

Media 
 Seondeok yeo-wang, serial televisivo storico sudcoreano del 2009 sulla regina Seondeok.